Arena o sorra, conjunt de partícules de roques disgregades
 Toponímia:
 Arena (Wisconsin), localitat estatunidenca de Wisconsin
 Arena (Verona), amfiteatre de Verona, Itàlia
 Organitzacions:
 Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partit polític d'extrema dreta d'El Salvador
 Arena (grup de rock), grup de rock progressiu
 Esports:
 Biografies:
 Bruce Arena, entrenador estatunidenc de futbol
 Alessio Arena (Nàpols, 1984), cantautor i escriptor italià resident a Barcelona 
 Obres:
 Arena (Rita McBride), obra d'art de la col·lecció MACBA
 Arena (àlbum), àlbum de 1996 del grup Asia
 Arena (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1953 protagonitzada per Gig Young
 Miscel·lània:
 Arena (recinte), recinte esportiu
 Arena (marca), roba de bany